Cerova est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Cerova, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
 Cerova, une localité située dans la municipalité d'Arilje, district de Zlatibor ;
 Cerova, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
 Cerova, un village situé dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva ;
 Cerova, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
 Cerova, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.